Awa o Auwa, estat tributari tributària de Jodhpur, principat del que formava un jagir 
 Awa o Avaj, vila d'Iran
 Awa o Aba de Sava, vila de Pèrsia en el del districte de Djafarabad
 Awa (ciutat), ciutat del Japó en la prefectura de Tokushima
 Districte d'Awa (Chiba), districte del Japó en la prefectura de Chiba
 Districte d'Awa (Tokushima), antic districte del Japó en la prefectura de Tokushima
 Província d'Awa (Chiba), antiga província del Japó a l'atual prefectura de Chiba
 Província d'Awa (Tokushima), antiga província del Japó a l'actual prefectura de Tokushima
 Awa (illa), illa del Japó
 Principat d'Awa, estat tributari de l'Índia als districtes d'Etah, Aligarh, Mainpuri, Agra, i Muttra, a les províncies Unides d'Agra i Oudh
 A-WA, banda musical femenina israeliana